Oedemerinae — подсемейство жуков из семейства узконадкрылок.

Список родов 
В составе подсемейства:
 триба: Asclerini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: Oedemerini 
 род: 
 род: 
 триба: Stenostomatini
 род:

Примечания 

Узконадкрылки
Подсемейства насекомых